Miejscowości w USA:
 Callahan – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Nassau
Gminy w USA:
 Callahan (ang. Callahan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Callahan (ang. Callahan County) – w stanie Teksas